Judgement Day může být:

 anglicky soudný den
 Judgement Day (americká hudební skupina) – americká metalová kapela
 Judgement Day (nizozemská hudební skupina) – nizozemská death metalová kapela